Ясінчук — українське прізвище.

Відомі носії:

 Ясінчук Лев (1882—1963) — громадський і освітній діяч.
 Ясінчук-Ґріффо Зоя (нар. 1928) — фізіолог.

Див. також 
 Йосиф Ясенчук (1893—1970) — український поет-самоук, громадський діяч у Канаді.

Українські прізвища
Прізвища на -ук